Konstancia (1180–1240) magyar királyi hercegnő, cseh királyné, III. Béla magyar király leánya
Konstancia (1237–1276) magyar királyi hercegnő, halicsi hercegné, IV. Béla magyar király leánya
Konstancia (1588–1631) magyar királyi hercegnő, lengyel királyné, litván nagyhercegné, II. Károly főherceg, magyar királyi herceg és Stéjerország, Karintia, Krajna hercegének a leánya